Hesdigneul-lès-Boulogne, commune du Pas-de-Calais située près de Boulogne-sur-Mer
 Hesdigneul-lès-Béthune, commune du Pas-de-Calais située près de Béthune